Dziewczynka z hotelu Excelsior – opowiadanie Eustachego Rylskiego
 Dziewczynka z hotelu Excelsior – film Antoniego Krauzego, ekranizacja